Pismo lanna, pismo tai tham, pismo tai lue – stary alfabet sylabiczny wywodzący się pośrednio z indyjskiego pisma brahmi, używany tradycyjnie do zapisu trzech współczesnych języków: północno-tajskiego, tai lü oraz tai khün. Poza tym w przeszłości używany był także w manuskryptach pisanych na liściach palmowych w języku starolaotańskim. Obecnie język północnotajski zapisywany jest pismem tajskim, zaś pismo lanna powoli wychodzi z użycia. Jego znajomość jest kultywowana głównie w klasztorach buddyjskich.

Tabela znaków w piśmie lanna

Zobacz też 
 nowe pismo tai lue

Bibliografia 
 Khamjan, Mala(มาลา คำจันทร์). Kham Mueang Dictionary(พจนานุกรมคำเมือง). Chiang Mai: bookworm, 2008. .

Linki zewnętrzne 

 Pismo lanna na portalu Omniglot

Języki tajskie
Lanna
Tajlandia